Nowa Wieś Królewska ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowa Wieś Królewska (Opole)
 Nowa Wieś Królewska (Płużnica), Kujawien-Pommern
 Nowa Wieś Królewska (Września), Großpolen
 Ehemaliger Name von Nowa Wieś (Krakau)